Cerro San Cristóbal oder Cerro de San Cristóbal (span. für Sankt-Christophs-Hügel) steht für:

 Cerro San Cristóbal (Santiago de Chile), Hügel in Santiago de Chile
 Cerro San Cristóbal (Sierra de Ayllón), Gipfel in der Provinz Guadalajara, Spanien
 Cerro San Cristóbal (Sierra de Altomira), Gipfel in der Provinz Cuenca, Spanien
 Cerro San Cristóbal (Estepa), Hügel in der Provinz Sevilla, Spanien
 Cerro San Cristóbal (Peru), Hügel in der Provinz Lima, Peru
 Cerro San Cristóbal (Mexiko), Berg bei Pachuca de Soto, Hidalgo, Mexiko 
 Cerro de San Cristóbal (Almería), Gipfel nahe der Alcazaba von Almería, Spanien
 Cerro de San Cristóbal (Montes Universales), Berg in Kastilien-La Mancha